Кубок Прагобанка 1994 — міжнародний хокейний турнір у Чехії, проходив 1—4 вересня 1994 року у Зліні.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 «Кубок Прагобанка» на yandex 
 Архів 1994-2011 на swehockey  
 Архів 

Чеські хокейні ігри
1994 у хокеї з шайбою
Хокей у Чехії
1994 у Чехії
Вересень 1994